Frederikstad kan betegne forskellige byer eller bydele:

Fredrikstad – i Norge, grundlagt 1567 af Frederik II
Frederiksstad – i Slesvig-Holsten, grundlagt 1621 af Frederik 3. af Gottorp
Frederiksstaden – et københavnsk bykvarter
Frederiksted – er en by på Sankt Croix